Timberlake se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Philip H. Timberlake
 P.H. Timberlake